16-а династия на Древен Египет управлява 50 години Горен Египет по времето на Втория преходен период (ок. 1650 – 1550 пр.н.е.). Протича паралелно с 15-а династия.

Фараони на 16-а династия 

16
16